Paulo Malaguti de Souza Weglinski, também conhecido como Paulinho Pauleira (Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1959) é um compositor e arranjador brasileiro. Filho de polonês Simon Weglinski e brasileira Lygia Malaguti de Souza. Seu pai era engenheiro dono de uma famosa construtura no Rio de Janeiro a Beton Engenharia, e a mãe era escritora.

Discografia

Álbuns
2011 – Larga do meu pé, bossa nova (Paulo Malaguti)
1998 – Samba de Cartola (Arranco de Varsóvia)
1997 – Quem é de sambar (Arranco de Varsóvia)
1982 – Barato total (Céu da Boca)
1981 – Céu da Boca (Céu da Boca)

Músicas
Arranco de Varsóvia
Atravessar
Clarissa
Eu sou o namorado da Luiza Brunet
Larga do meu pé, bossa nova
Três dias de ventania (com Leoni)
Vacilady (com Fábio Girão)
Vem, vamos

Ligações externas

Paulo Malaguti "Pauleira"

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Professores do estado do Rio de Janeiro